Qiu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 邱, förenklat 邱, pinyin Qiū. I pinyin-transkriptionen betecknar Q ett ljud som liknar ttj i svenska attjo, det vill säga ett kraftigt aspirerat t följt av ett tje-ljud. I den äldre Wade-Giles-transkriptionen skrivs detta ljud CH', där aspirationstecknet ' oftast utelämnas i namn. Utanför Folkrepubliken Kina kan därför namnet Qiu transkriberas Chiu.	 	

Den 31 december 2014 var 83 personer med efternamnet Qiu och 60 med efternamnet Chiu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Qiu eller Chiu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Qiu Bo (född 1993), simhoppare
 Qiu Xiaolong (född 1953), engelskspråkig författare, översättare och poet

Kvinnor
 Qiu Chen (född 1963), basketspelare
 Qiu Jin (1875–1907), revolutionär, feminist och poet
 Qiu Miaojin (1969–1995), taiwanesisk författare

 Connie Chiu (född 1969), fotomodell med albinism från Hongkong

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina